Regata peut faire référence à :
Regatta, compétition d'aviron ;
Fiat Regata, une automobile construite de 1983 à 1990 par FIAT.